Ternura... é Maysa é um álbum de compilação das músicas da cantora brasileira Maysa, lançado em 1965 pela gravadora Cartaz. Mais da metade das canções presentes na coletânea foi extraída de Voltei (1960), sétimo álbum de estúdio da cantora. Também estão presentes canções dos discos Convite para Ouvir Maysa nº 2 (1958) e Convite para Ouvir Maysa nº 4 (1959). A capa do disco traz uma parte da foto utilizada como capa do Convite para Ouvir Maysa nº 2. Há duas versões para a capa da coletânea: uma com letreiro verde e outra com letreiro laranja.

Faixas 

Álbuns de Maysa
Coletâneas de 1965